La Dinastía XVI o Decimosexta Dinastía del Antiguo Egipto fue una dinastía de faraones que gobernó en el Alto Egipto durante aproximadamente 70 años (c. 1650-1580 a. C.) teniendo como capital la ciudad de Tebas. Forma parte del Segundo Periodo Intermedio, periodo histórico caracterizado por la invasión, dominio y posterior expulsión de los hicsos. 

Habiendo sido considerada en primera instancia una dinastía hicsa en vez de tebana, su cronología y origen étnico han sido objeto de un intenso debate, así como la datación absoluta de sus distintos reinados. Esto se debió en gran parte a la escasez de los restos arqueológicos sobrevivientes de este período. Una de las principales fuentes de información es el Canon Real de Turín, al incluir un listado de 15 reyes asociados a esta dinastía.

Contexto histórico 
Exceptuando los nombres de los reyes, existen muy pocos datos sobre este periodo debido a la práctica ausencia de restos arqueológicos, por lo que los egiptólogos basan sus teorías en análisis comparativos de datación relativa sobre la escasa evidencia existente.

En el norte, paralelamente a la evolución de la dinastía XV que gobernaba la mayoría del territorio del país, Kim Ryholt propuso la existencia de una dinastía de Abidos, un reino de corta duración (20 años) —surgido paralelamente a la dinastía XVI— que habría gobernado el área cercana a Abidos. Dicha hipótesis es discutible y no goza de consenso dentro de la comunidad académica. En el sur, la dinastía XVI estuvo amenazada por el reino de Kush, que a finales de la dinastía XIII había aprovechado la debilidad de los gobernantes egipcios para avanzar y ocupar el área sur del Alto Egipto, llegando de esa forma a dominar desde la ciudad de Elefantina, ubicada en la 1.ª catarata, hasta Kurgus, situada entre las cataratas 4.ª y 5.ª

Historia 
Con la derrota de las dinastías XIII y XIV —ambas contemporáneas entre sí, coincidiendo probablemente el inicio de la XIV con la etapa final de la XIII— por parte de los hicsos y el establecimiento de la dinastía XV con capital en Avaris, se produjo en el sur del Alto Egipto un vacío de poder que aprovecharon los gobernantes locales —quizás emparentados con los herederos de la dinastía XIII— para formar una nueva dinastía, la XVI, con capital en Tebas.

Su área de influencia se mantuvo siempre acotada al área tebana pero existen evidencias que indican que en algún momento pudo haber llegado por lo menos desde Hu hasta Edfu, siendo limitada al norte por los propios hicsos y al sur por el reino de Kush. La historia de la dinastía XVI estuvo marcada por la sucesión de numerosos reyes de breves reinados, probables hambrunas y el conflicto con los gobernantes de la dinastía XV, que terminó llevando a la captura por parte de los hicsos de la ciudad de Tebas y con ello al fin de la dinastía. Los tebanos no tardaron en volver a tomar el control del sur del país, lo cual desembocó en el establecimiento de la dinastía XVII, la posterior expulsión de los hicsos y el inicio del Imperio Nuevo.

Necrópolis 

Aunque no se ha localizado ninguna tumba de los reyes de la dinastía XVI, es probable que su necrópolis real estuviera ya ubicada en Dra Abu el-Naga, posteriormente necrópolis de la XVII dinastía. Allí fue encontrada la tumba de la reina Montuhotep, esposa de Dyehuti, faraón que actualmente es identificado como el segundo de esta dinastía. Del sarcófago de dicha reina también proviene uno de los primeros ejemplos del Libro de los Muertos, lo que quizás indica una necesidad de los tebanos por hacer nuevas compilaciones de textos para sus rituales funerarios al no poder acceder a los archivos de los escribas de Menfis.

Cronología 

De acuerdo con los epítomes de Aegyptiaka de Manetón, que aportan versiones contradictorias sobre los faraones de la dinastía XVI, la identificación de los mismos sería la siguiente:

En un inicio se dio credibilidad a la versión manetoniana sobre el origen hicso de esta dinastía, y la cronología propuesta por Jürgen von Beckerath se convirtió en el estándar de facto. Nuevos hallazgos arqueológicos, así como una reciente restauración y estudio del Canon Real de Turín por parte de Kim Ryholt, hacen que diversos egiptólogos actuales defiendan el origen tebano de la dinastía, y una duración aproximada de entre 60 y 70 años. Sin embargo, la datación absoluta de los reinados individuales sigue siendo discutida.

Faraones 
Los nombres de estos reyes tebanos son conocidos a través de algunos documentos y objetos de la época, fundamentalmente los denominados escarabeos y fragmentos del Canon Real de Turín, que recoge un listado de quince reyes. La Lista Real de Abidos, al igual que la Lista Real de Saqqara, ignora a estos gobernantes de la misma forma que al resto del Segundo Periodo Intermedio; sí son mencionados, sin embargo, en la Lista Real de Karnak, aunque sólo parcialmente y de manera desordenada. En cualquier caso, las fechas exactas de cada reinado, su duración e incluso la pertenencia misma de algunos de estos faraones a la dinastía XVI es objeto de debate, y no se puede afirmar con seguridad.

A continuación se enumeran los reyes tomando como base el listado sugerido por Ryholt, considerado como el más fiable para este periodo. Hay que tener en cuenta que los autores que siguen la cronología propuesta por Von Beckerath sostienen un listado muy diferente, y consideran a la mayoría de los siguientes reyes como pertenecientes a las dinastías XIII o XVII, proponiendo en su lugar a reyes que se deben de considerar, según Ryholt, como de la dinastía XIV.

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 
Egipto en el siglo XVII a. C.
Egipto en el siglo XVI a. C.